heuvel (landvorm), een verhoging in het landschap
de naam van een heuvel:
Heuvel (Catsop)
brinken in een Noord-Brabantse buurtschap, zie Frankische Driehoek, en dientengevolge:
de naam van diverse buurtschappen of wijken in Noord-Brabant:
Heuvel (Bergeyk)
Heuvel (Bladel)
Heuvel (Breda)
Heuvel (Deurne)
Heuvel (Dongen)
Heuvel (Eindhoven)
Heuvel (Gemert-Bakel)
Heuvel (Laarbeek)
Heuvel (Lommen)
Heuvel (Meierijstad)
Heuvel (Oisterwijk)
Heuvel (Oss)
Heuvels (Ravenstein)
Heuvel (Son en Breugel)
Heuvel (Tilburg)
Heuveltje (Tilburg)
Heuvel (Valkenswaard)
Heuvel (Waalre) (De Heuvel)
overige buurtschappen of wijken:
De Heuvels (IJsselmuiden), Overijssel
De Heuvel (Buren), Gelderland
Heuvel (Bemmel), Gelderland
Heuvel (Leidschendam), Zuid-Holland
De Heuvel (Rotterdam), Zuid-Holland
Heuvel (Strijen), Zuid-Holland